John Forbes Nash, Jr. (1928-2015) – matematico ed economista statunitense
 John Northcote Nash (1893-1977) – pittore britannico 
 John Nash (1752-1835) – urbanista e architetto inglese
 Johnny Nash (1940) – cantante statunitense